Le Maglev de l'aéroport d'Incheon ( ; Hanja : , romanisation : ) est un train à sustentation magnétique de type Maglev, situé à l'aéroport international d'Incheon, en Corée du Sud et ouverte à l'exploitation le .

Stations 
Le Maglev dessert six stations sur  entre Yongyu et le terminal 1 de l'aéroport.

Incheon
Incheon
Lévitation magnétique